Вадим Гаглоев: Гаглоев, Вадим Гамлетович (род. 1989) — российский футболист.
 Гаглоев Вадим Черменович — генеральный директор «Росгосцирка» (2014—2016).